A 2018–2019-es Andros-kupa a 29. szezonja volt az Andros-kupának. A szezon Val Thorensben kezdődött meg 2018. december 8-án és a Stade de France stadionban végződött 2019. február 9-én. A versenynaptár 7 helyszínből állt, ebből az utolsó forduló bajnokságon kivüli versenyként volt megtartva. A bajnokság résztvevői 4 kategóriában mérethették meg magukat. Az Elite Pro és az Elite osztályok képviselik a bajnokság élvonalát. Ezekben a kategóriákban összekrékhajtású és négykerék-kormányzású versenyautóval versenyeznek. Az Électrique osztály résztevői elektromos hajtású versenygéppekkel vesznek részt a viadalon. Az AMW-kupában motorkerékpárokkal lehetett részt venni. 

Jean-Baptiste Dubourg érkezett címvédőként az Elite Pro kategóriában. Dubourg sikeresen megvédte bajnoki címét Franck Lagorce-al szemben.

Csapatok és versenyzők

Elite Pro és Elite

Électrique

AMV-kupa

A szezon menete

Elite Pro

Elite

Électrique

AMW-kupa

A bajnokság végeredménye

Pontrendszerek
Elite Pro és Elite

Électrique

AMV Cup

Pontlevonás
Az Elite Pro, Elite és az Électrique kategóriákban a teljes szezont teljesítő versenyzők kettő leggyengébb eredménye nem számíít bele a bajnokság végeredményébe.

Versenyzők

Elite Pro
Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, 1-7 a Super Pole-ban elért helyezés, a színkódokról részletes információ itt található.

Megjegyzés
‡ – Bajnokságon kívüi verseny.

Elite

Électrique

‡ – Bajnokságon kivúli verseny.

AMV-kupa

‡ – Bajnokságon kivúli verseny.

Csapatok

Jegyzetek

További információk

Andros-kupa
Andros-kupa